Кенай () — топоним, распространённый в основном на Аляске.

Топоним 
Аляска, США
 Кенай — полуостров.
 Кенай — боро.
 Кенай — город.
 Кенай — аэропорт города.
 Кенай — горы.
 Кенай — река.
 Кенай — озеро.
 Кенай — резерват дикой природы.

Составные топонимы
 Кенай-Фьордс — национальный парк.

Прочие страны
 Кенай — посёлок в Хабаровском крае России.

Прочее 
 Кенай — персонаж мультфильма «Братец медвежонок» (США, 2003).

См. также 
 Залив Кука, также называемый Кенайский залив